Стрелко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Стрелкова, Александра Ивановна (около 1833 — 1902) — русская драматическая актриса.
 Стрелкова, Инга Петровна (более известна как Оболдина; род. 1968) — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации.
 Стрелкова, Ирина Ивановна (1924—2006) — российская писательница.
 Стрелкова, Мария Павловна (1908—1962) — советская актриса и педагог.
 Стрелкова, Наталья Николаевна (род. 1961) — советская фигуристка.
 Стрелкова, Оксана Юрьевна (более известна как Бакшатова; род. 1987) — российская спортсменка, чемпион Универсиады 2013 года по академической гребле.